SSDR steht für:
 Species-specific Defense Reaction, siehe Abwehr (Biologie) #Abwehrhandlungen
 Single Seat Deregulated UK, Klasse einsitziger Ultraleichtflugzeuge, siehe E-Go (Flugzeug)
 Soul Sister Dance Revolution, niederländische Band
 Sea Service Deployment Ribbon, US-amerikanische Dienstauszeichnung, siehe Orden und Ehrenzeichen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten #Auszeichnungen der US Navy und des US Marine Corps

Ssdr